Разделяй и владей може да се отнася за:
 Разделяй и владей – политически принцип.
 Разделяй и владей (информатика) – парадигма при разработка на алгоритми.